

Film 
 Brass – film del 1923 diretto da Sidney Franklin
 Brass – corto del 2002 diretto da Scott Ferguson
 Brass Buttons – corto muto del 1914 diretto da William Desmond Taylor
 Obiettivo "Brass", (Brass Target) – film del 1978 diretto da John Hough

Persone
 Italico Brass (1870-1943) – pittore e scenografo italiano
 Steffani Brass (1992) – attrice statunitense
 Tinto Brass, nome d'arte di Giovanni Brass (1933) – regista e sceneggiatore italiano

Altro
 Axel Brass – personaggi comprimari della serie a fumetti Planetary
 Brass – città dello stato di Bayelsa in Nigeria 
 Brass in Pocket – singolo del gruppo musicale anglo-statunitense The Pretenders, pubblicato nel 1979
 Canadian Brass  – quintetto di ottoni canadese fondato nel 1970
 Jim Brass – personaggio fittizio di CSI - Scena del crimine
 Silver 'n Brass – album discografico del pianista jazz statunitense Horace Silver

Altri progetti